Гидрологи́ческие прогно́зы — один из основных разделов прикладной гидрологии. В задачу гидрологических прогнозов, как научной дисциплины входят разработка методов предвычисления, позволяющих заранее определять развитие процессов и явлений, происходящих в реках, озерах и других водных объектах, на основе данных гидрометеорологических наблюдений. Гидрологические прогнозы заключаются в предвычислении с различной заблаговременностью и степенью точности того или иного элемента режима или явления, основанном на знании закономерностей развития гидрометеорологических процессов, определяющих это явление в конкретных условиях данной реки, озера или водохранилища.
Гидрологические прогнозы делятся на ряд групп или видов в зависимости от заблаговременности предсказываемых элементов, целевого назначения и других признаков. 

По признаку заблаговременности различают:
краткосрочные прогнозы, выпускаемые с заблаговременностью до 15 суток
среднесрочные с заблаговременностью от 15 суток до 1 месяца
долгосрочные – с заблаговременностью от одного до нескольких месяцев и более. 
По характеру предсказываемых элементов режима гидрологические прогнозы делятся на: 
водные прогнозы - прогнозы объема сезонного и паводочного стока, максимальных расходов и уровней половодья или паводков, средних расходов воды за различные календарные периоды, времени наступления максимума половодья и другие. 
ледовые прогнозы - прогнозы сроков вскрытия и замерзания рек, озер и водохранилищ, толщины льда и других. 
По целевому назначению различают прогнозы для гидроэнергетики (приток воды водохранилища гидроэлектростанций), для водного транспорта (прогнозы уровня воды по судоходным рекам), для ирригации (прогнозы стока рек за период вегетации).

Методы гидрологических прогнозов 
Методы, вытекающие из закономерностей движения воды в руслах. К ним относятся гидродинамические методы и приближенные способы расчета перемещения и трансформации паводков на участке реки, являющиеся основой краткосрочных прогнозов уровней и расходов.
Методы, вытекающие из закономерностей процессов формирования стока в речном бассейне. К ним относятся воднобалансовые методы и модели прогнозов стока половодья, паводков и их гидрографов.
Методы, основанные на закономерностях теплообмена в реках, озерах и водохранилищах. К ним относятся методы расчета охлаждение воды, нарастания и таяния льда, являющиеся основой краткосрочных прогнозов сроков замерзания и вскрытия рек и других водных объектов.
Методы, в основе которых лежат чисто корреляционные и эмпирические связи интересующих прогнозистов переменных с одним или несколькими причинными факторами. Такие связи используются при недостаточной изученности явлений или при недостатке данных, необходимых для более глубокого физического анализа.

Литература 

 Чеботарев А.И. Гидрологический словарь. Издание второе переработанное и дополненное. Гидрометеорологическое издательство. Ленинград. 1970.
 Попов Е.Г. Гидрологические прогнозы. Гидрометеорологическое издательство. Ленинград. 1979.

Примечания 

Прогнозирование